Альфа Этники 1991/1992 () — 56-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1991/1992
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1991 году
Спорт в Греции в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992